Evil Live – album dei Diamond Head del 1992
Evil Live – album dei Lynch Mob del 2003